Чемпионат мира по трековым велогонкам 2004 года проходил с 26 по 30 мая 2004 года в г. Мельбурн, Австралия на велодроме Hisense Arena. Всего разыграно было 15 комплектов наград — 9 мужчин и 6 у женщин, приняли же участие в чемпионате 297 спортсменов из 43 стран мира.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

Май 2004 года
Международные спортивные соревнования в Мельбурне